Gebouw van de Hoge Raad (Plein), 1860 tot 1988
Huis Huguetan, 1988 tot 2007
Gebouw van de Hoge Raad (Kazernestraat), 2007 tot heden